Fateh steht für:
 Fateh (Film), Bollywoodfilm
 Fateh-110, iranische Kurzstreckenrakete mit einer Reichweite von 300 km
 Fateh-Klasse, eine iranische U-Boot-Klasse

Fateh ist der Familienname folgender Personen:
 Bijan Fateh-Moghadam (* 1970), deutscher Jurist
 Sheikh Fateh († 2010), ägyptischer Terrorist

Siehe auch:
 Fatih